Ганс Гюнтер Адлер (; ) — немецкоязычный чехословацкий писатель и поэт еврейского происхождения, узник нацистских концлагерей.

Биография
Родился в семье переплётчика, изучал музыку, искусство, литературу, философию и психологию. После окончания университета в 1935 году работал в доме культуры Urania в Праге и на радио. 

8 февраля 1942 года был депортирован в Терезинское гетто, откуда 14 октября 1944 года вместе со своей женой и её матерью был отправлен в Освенцим, где обе женщины сразу по прибытии были умерщвлены в газовой камере. В Холокосте погибли 16 членов семьи Адлера, включая его родителей. Сам Адлер 28 октября 1944 года был отправлен из Освенцима в Бухенвальд, откуда он был освобождён 13 апреля 1945 года. 

Затем Адлер вернулся в Прагу, где он работал учителем и в , писал работы по истории Холокоста.

В феврале 1947 года Адлер эмигрировал в Великобританию. В 1955 году издал фундаментальную работу «Терезиенштадт. 1941–1945. Облик общества насилия». Всего написал 26 книг (история, философия, теология, поэзия, проза). С 1973 по 1985 год возглавлял ПЕН-центр немецкоязычных писателей-эмигрантов.

Библиография

Проза
 Unser Georg und andere Geschichten. Bergland, Wien 1961.
 Eine Reise. Erzählung. Bibliotheca christiana, Bonn 1962; Aufbau Taschenbuch, Berlin 2002, ISBN 3-7466-1854-1.
 Der Fürst des Segens. Parabeln, Betrachtungen, Gleichnisse. Bibliotheca christiana, Bonn 1964.
 Sodoms Untergang. Bagatellen. Bibliotheca christiana, Bonn 1965.
 Panorama. Roman in 10 Bildern. Walter, Olten 1968; Zsolnay, Wien 2010, ISBN 978-3-552-05489-9.
 Ereignisse. Kleine Erzählungen und Novellen. Walter, Olten 1969.
 Kontraste und Variationen. Essays. Echter, Würzburg 1969.
 Hausordnung. Wortlaut und Auslegung. Wiener Journal, Wien 1988, ISBN 3-900379-24-6.
 Die unsichtbare Wand. Roman. Zsolnay, Wien 1989; Aufbau Taschenbuch, Berlin 2003, ISBN 3-7466-1139-3.
 Der Wahrheit verpflichtet. Interviews, Gedichte, Essays. Hrsg. v. Jeremy Adler. Bleicher, Gerlingen 1998, ISBN 3-88350-660-5.
 Gesammelte Erzählungen in fünf Bänden:
 Sodoms Untergang. Gesammelte Erzählungen Band 2. Hrsg. v. Jeremy Adler, Franz Hoheneder und Helmuth A. Niederle. Löcker (edition pen Bd. 172), Wien 2021, ISBN 978-3-99098-045-3.
 Ereignisse. Kleine Erzählungen und Novellen. Gesammelte Erzählungen Band 3. Hrsg. v. Jeremy Adler, Franz Hoheneder und Helmuth A. Niederle. Löcker (edition pen Bd. 43), Wien 2020, ISBN 978-3-85409-813-3.
 Schuldig und Unschuldig. Symphonische Miniaturen. Gesammelte Erzählungen Band 4. Hrsg. v. Jeremy Adler, Franz Hoheneder und Helmuth A. Niederle. Löcker (edition pen Bd. 4), Wien 2017, ISBN 978-3-85409-793-8.

Поэзия
 Fenster. Sechs Gedichte. Alphabox, London 1974, ISBN 0-904504-00-X.
 Buch der Freunde. Stimmen über den Dichter und Gelehrten mit unveröffentlichter Lyrik. Hrsg. von Willehad P. Eckert und Wilhelm Unger. Wienand, Köln 1975, ISBN 3-87909-062-9
 Viele Jahreszeiten. Dürer, München 1975.
 Spuren und Pfeiler. Alphabox, London 1978.
 Transsubstantations. 1978.
 Zeiten auf der Spur. 1978.
 Blicke. Gedichte 1947–1951. Europäische Ideen, Berlin 1979, ISBN 3-921572-41-X.
 Stimme und Zuruf. Knaus, Hamburg 1980, ISBN 3-8135-7899-2.
 Andere Wege. Gesammelte Gedichte. Drava, Klagenfurt 2010, ISBN 978-3-85435-625-7.

Нехудожественные книги 
 Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. J.C.B Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1955
 Theresienstadt 1941–1945 : das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft; Geschichte, Soziologie, Psychologie. 2., verb. und erg. Aufl. Tübingen: Mohr, 1960
 Reprint: Wallstein, Göttingen 2005, 2012, 2018 ISBN 978-3-89244-694-1; Wissenschaftliche Buchgesellschaft WBG, Darmstadt 2013
 Die verheimlichte Wahrheit, Theresienstädter Dokumente, J.C.B Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1958
 Der Kampf gegen die „Endlösung der Judenfrage“. Bundeszentrale für Heimatdienst, Bonn 1958.
 Die Juden in Deutschland. Von der Aufklärung bis zum Nationalsozialismus. Kösel, München 1960. (Piper, München 1987, ISBN 3-492-10766-4)
 Die Erfahrung der Ohnmacht. Beiträge zur Soziologie unserer Zeit. EVA, Frankfurt am Main 1964.
 Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland. Mohr, Tübingen 1974, ISBN 3-16-835132-6.
 Die Freiheit des Menschen. Aufsätze zur Soziologie und Geschichte. Mohr, Tübingen 1976, ISBN 3-16-838682-0.
 Vorschule für eine Experimentaltheologie. Betrachtungen über Wirklichkeit und Sein. Steiner, Stuttgart 1987, ISBN 3-515-04772-7.
 Der Wahrheit verpflichtet. Interviews, Gedichte, Essays. Hrsg. von Jeremy Adler. Bleicher, Gerlingen 1998, ISBN 3-88350-660-5.
 Nach der Befreiung: Ausgewählte Essays zur Geschichte und Soziologie. Hrsg. und mit einem Nachwort von Peter Filkens. Konstanz University Press, Paderborn 2013, ISBN 978-3-86253-041-0.
 Orthodoxie des Herzens, Ausgewählte Essays zu Literatur, Judentum und Politik. Hrsg. und mit einem Nachwort von Peter Filkens. Konstanz University Press, Paderborn 2014, ISBN 978-3-86253-055-7.
 Die Dichtung der Prager Schule. Mit einem Vorwort von Jeremy Adler, Wuppertal 2010, ISBN 978-3-938375-36-5; erstmals erschienen in: Manfred Wagner (Hrsg.): Im Brennpunkt: ein Österreich. 14 Beiträge auf der Suche nach einer Konstante. Europa, Wien 1978, S. 67–98

Примечания

Ссылки 
 H.G. Adler
 Ганс Гюнтер Адлер: Стихи из концлагеря. 1942–1945 (1)
 Ганс Гюнтер Адлер: Стихи из концлагеря. 1942–1945 (2)
 Ганс Гюнтер Адлер: Стихи из концлагеря. Вольный перевод Виктора Кагана и Григория Злотина
 А. Найман Стихи после Аушвица
 Юлия Кричевская. ЧИТАЯ СТИХИ ГАНСА ГЮНТЕРА АДЛЕРА…
 Стихи из концлагеря (рецензия на русский перевод)
 Стихи из концлагеря (рецензия на русский перевод)
Выжившие в концлагере Освенцим
Выжившие в Холокосте
Писатели Чехословакии
Поэты Чехословакии
Писатели Великобритании
Немецкие поэты
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Родившиеся в Праге
Умершие в Лондоне
Заключённые концлагеря Терезин
Иммигрировавшие в Великобританию из Чехословакии